Sezon 1978/79 Division 1.

Tabela końcowa

Awans do Division 1 
 Stade Brestois 29
 RC Lens

FC Gueugnon nie awansowało do Division 1, ponieważ posiadało status amatorski.

Najlepsi strzelcy

Skład mistrzowskiej drużyny - RC Strasbourg 
Bramkarze
  Dominique Dropsy
  Patrick Ottmann
Obrońcy
  Raymond Domenech
  Jacky Duguépéroux (kapitan)
  Jacques Glassmann
  Jean-Jacques Marx
  Jacques Novi
  Léonard Specht
  Patrick Vincent
Pomocnicy
  René Deutschmann
  Yves Ehrlacher
  Roger Jouve
  Eric Mosser
  Francis Piasecki
  Bernard Tischner
  Rémy Vogel
  Arsène Wenger
Napastnicy
  Albert Gemmrich
  Remy Gentes
  Pascal Greiner
  Nabatingue Toko
  Joël Tanter
  Jacques Vergnes
  Roland Wagner
  André Wiss

Trener
  Gilbert Gress

Przypisy 

1978 w piłce nożnej
1979 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji
1978 we Francji
1979 we Francji